Sezon Superligi duńskiej zostanie rozegrany na przełomie 2015 i 2016 roku jako 60. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpi 10 zespołów. Obrońcą tytułu mistrzowskiego jest SønderjyskE Ishockey, który w finale poprzedniej edycji pokonał Esbjerg Energy 4:1.

Sezon zasadniczy

System rozgrywek 
W skład ligi wchodzi 10 klubów zawodowych, które grają po 36 spotkań (4 razy z każdym zespołem - 2 u siebie i 2 na wyjeździe). Pierwsze osiem zespołów awansuje do fazy playoff. Dwa ostatnie zespoły nie rozgrywają już żadnych meczów.

Tabela 

Legenda:       = Awans do Ligi Mistrzów + awans do playoff,       = Awans do playoff

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Superisligaen w sezonie 2015/2016 składała się z trzech rund. Uczestniczy w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji oraz wybierały sobie przeciwnika w pierwszej rundzie play-off. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu oraz jako pierwszy wybierał sobie przeciwnika. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Bibliografia 
 
 

2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w Danii
2016 w Danii
Hokej na lodzie w Danii